Assiani – abitanti dell'Assia (Germania)
Assiani – mercenari provenienti dall'Assia
Stivali assiani – stivali nati nel XVIII secolo come calzatura militare